Francis Martin peut nommer :
 Francis Martin (1900-1979), un scénariste, réalisateur et acteur américain.
 Francis Martin (1905-?), un réalisateur et acteur belge.
 Francis Martin (1968-), un musicien et auteur canadien.